Гіаци́нт () — одне з найменувань догрецького божества рослинності, яке дало назви роду рослин і мінералів:

 Гіацинт у мінералогії — мінерал класу силікатів, прозорий ювелірний різновид циркону, а також застаріла назва самоцвітів.
 Гіацинт (Hyacinthus) у ботаніці — рід рослин родини гіацинтових (Hyacinthaceae).
 Гіацинт у грецькій міфології — давнє божество рослинності.

У воєнній сфері  
 2С5 «Гіацинт-С» — радянська самохідна гармата
 2А36 «Гіацинт-Б» — радянська буксирувана гармата
2С11 «Гіацинт-СК» — модифікація радянської самохідної гармати 2А36 «Гіацинт-Б».